Midland League 1898–99 var den tiende sæson i den engelske fodboldliga Midland League. Ligaen havde deltagelse af 13 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Kettering, som dermed vandt ligaen for anden gang – første gang var i sæsonen 1895-96.

Siden sidste sæson var ligaen blevet reduceret fra 14 til 13 hold. Fem hold havde forladt ligaen: Chesterfield blev valgt som nyt hold i The Football League, og derudover forlod også Sheffield United Reserves, The Wednesday Reserves, Long Eaton Rangers og de forsvarende mestre Mexborough ligaen. Som erstatning havde ligaen optaget fire nye hold:
 Barnsley Reserves.
 Lincoln City Reserves.
 Newark, der tidligere (1892-96) havde spillet i Midland League, og som vendte tilbage efter tre års fravær.
 Northampton Town.

Resultater 

Efter sæsonen blev Kettering valgt som nyt hold i Southern League. Yderligere to hold forlod ligaen: Barnsley Reserves og Heanor Town. Som erstatning optog ligaen fire nye hold:
 Hinckley Town og Coalville Town, som i sæsonen 1899-1900 var blevet nr. 1 og 2 i Leicestershire Senior League.
 Sheffield United Reserves og Worksop Town, der begge tidligere havde spillet i Midland League, og som vendte tilbage efter henholdsvis én og tre sæsoner fravær.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – Midland League

Noter 

Sæsoner i Midland League (1889-1960)
Fodbold i 1899
Fodbold i 1900